Боштьян Голичич (, родился 12 июня 1989 в Кране) — словенский хоккеист, левый нападающий клуба «Гренобль Метрополь 38» чемпионата Франции и сборной Словении. Младший брат хоккеиста Юрия Голичича.

Клубная статистика выступлений

Достижения

Клубные 
 Чемпион Словении: 2012 (Олимпия Любляна)
 Чемпион Франции: 2014 (Дьябль Руж де Бриансон), 2015 (Рапас де Гап)
 Победитель Кубка Франции: 2013 (Дьябль Руж де Бриансон), 2017 (Гренобль Метрополь 38)

В сборной 
 Победитель первого дивизиона чемпионата мира: 2010 (группа B), 2012, 2014 (оба — группа A)

Ссылки 

 
 

Хоккеисты Словении
Хоккейные левые нападающие
Игроки сборной Словении по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Игроки ХК «Блед»
Игроки «Калгари Хитмен»
Игроки ХК «Олимпия» Любляна
Игроки ХК «Гап»
Игроки ХК «Бриансон»
Игроки ХК «Гренобль»